Wehgartner ist der Familienname folgender Personen:

 Irma Wehgartner, deutsche Klassische Archäologin
 Robert Wehgartner (1909–1974), deutscher Politiker der Bayernpartei und der CSU